Allsvenskan i bandy 2011/2012 är Sveriges näst högsta division i bandy för herrar säsongen 2011/2012.

Förlopp
Serien inleddes med matchen Ljusdals BK - Katrineholm Värmbol BS, som slutade 4-2 till hemmalaget inför 2 200 åskådare på Ljusdals IP.

Lag

Följande klubbar har kvalificerat sig till bandyallsvenskan 2011/2012.

 Ale-Surte BK
 Blåsut BK
 Falu BS
 Finspångs AIK
 Frillesås BK - Via kval mot Otterbäckens BK
 Gripen Trollhättan BK
 Haparanda-Torneå PV - Från Elitserien
 IF Boltic - Från Elitserien
 IFK Motala
 IFK Rättvik
 IF Stjärnan - 1:a Div 1 Södra
 IK Tellus - 1:a Div 1 Östra
 Jönköping Bandy IF
 Katrineholm Värmbol BS
 Köpings IS
 Lidköpings AIK 
 Ljusdals BK  
 Mölndal Bandy - 1:a Div 1 Västra
 Nässjö IF
 Skutskärs IF
 Tranås BoIS
 Uppsala Näs IK - 1:a Div 1 Norra
 Västanfors IF
 Örebro SK

Grupper

Allsvenskan norra

Allsvenskan södra

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012
2011/2012
Bandysäsongen 2011/2012